Jméno a příjmení Jan Havelka má více nositelů:

 Jan Havelka (1839–1886), moravský učitel a spisovatel
 Jan Havelka (politik) (1913–2000), český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ, člen ÚV KSČ a diplomat
 Jan Havelka (malíř) (1757–1829) – středomoravský malíř
 Jan Havelka (kněz) (1887–1942) – český farář, umučen gestapem